Ulmet est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Ulmet, ville de l'arrondissement de Kusel, Rhénanie-Palatinat

Ulmet, village de Bozioru, Județ de Buzău
 Ulmet, village de Stoina, Județ de Gorj
 Ulmet, village de Dobrun, Județ d'Olt

Homonymie
Homonymie de toponyme